Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2012 vond plaats van 10 tot en met 16 september 2012 in de Canadese stad Quebec. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een ondergrond van tapijt.

Toernooiverloop 

Enkelspel – Titelverdedigster Barbora Záhlavová-Strýcová was als zesde geplaatst – ze bereikte de kwartfinale, waar ze werd uitgeschakeld door het derde reekshoofd Mona Barthel. De Slowaakse Dominika Cibulková was door middel van een wildcard voor het toernooi uitgenodigd en als eerste geplaatst – meteen in de eerste ronde verloor ze echter van de latere winnares. De ongeplaatste Kirsten Flipkens uit België bereikte voor het eerst in haar carrière een WTA-finale. Ze versloeg in de eindstrijd de als achtste geplaatste Tsjechische Lucie Hradecká in twee sets. De Belgische Yanina Wickmayer, eveneens via een wildcard tot het toernooi toegetreden, was als tweede geplaatst – in de tweede ronde verloor ze van de Amerikaanse qualifier Lauren Davis.

Dubbelspel – Titelhoudsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. De als eerste geplaatste Alicja Rosolska en Heather Watson bereikten de finale, zonder een set te hoeven prijsgeven. Daar ontmoetten ze het derde reekshoofd, het duo Tatjana Malek en Kristina Mladenovic. Malek en Mladenovic wonnen de eerste set, maar konden tijdens de tweede set zes matchpoints niet verzilveren – in de tiebreak ging die set alsnog naar Rosolka en Watson. In de daarop volgende match-tiebreak konden Tatjana Malek/Kristina Mladenovic eindelijk de titel grijpen. Het was Maleks eerste toernooiwinst – Mladenovic bezat al een eerdere titel samen met Klaudia Jans.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2012
Quebec